Ledizione 1992-1993 della Bundesliga si è conclusa con la vittoria finale del , che ha conquistato il suo terzo titolo. Il campionato è iniziato il 14 agosto 1992 e si è concluso il 5 giugno 1993.

Capocannonieri del torneo sono stati Ulf Kirsten del  e Anthony Yeboah dell', entrambi con 20 reti a testa.

Stagione 

In questa stagione il  va subito in testa alla classifica fin dalla prima giornate, venendo presto inseguito prima dal  e poi dall'. I bavaresi si laureano campioni d'inverno, e poco dopo è il  ad arrivare in seconda posizione. Queste due squadre lottano per il titolo fino alla fine, iniziando a pari punti l'ultima giornata, nella quale, mentre il Bayern pareggia contro lo , il Werder di Otto Rehhagel vince in trasferta contro lo , conquistando così per la terza volta il campionato.

Nelle competizioni europee il  arriva a disputare la finale della Coppa UEFA contro la : i giallo-neri, che avevano eliminato anche la Roma nei quarti sono però sconfitti in entrambe le partite per 6-1 in totale, e subiscono la peggior sconfitta in una finale della manifestazione. Nella Coppa delle Coppe non fanno molta strada i detentori del Werder Brema, che però eliminano nel primo turno l', squadra che milita nella seconda divisione tedesca; i bianco-verdi partecipano anche alla Supercoppa UEFA, ma è il Barcellona a conquistare il trofeo. Infine, esperienza amara per lo Stoccarda in Champions League: i tedeschi affrontano nel primo turno il , che battono per 3-0 in Germania. Vengono poi sconfitti in Inghilterra per 4-1, ma questo risultato, che sarebbe sufficiente per la qualificazione, viene tramutato in un 3-0 a tavolino a causa di un cambio irregolare. Viene quindi disputata un'ulteriore partita che viene persa, pertanto lo Stoccarda viene eliminato.

Squadre partecipanti

Allenatori e primatisti

Classifica finale 

Legenda:
      Campione di Germania e ammessa alla UEFA Champions League 1993-1994
      Ammesse alla Coppa delle Coppe 1993-1994
      Partecipanti alla Coppa UEFA 1993-1994
      Retrocesso in 2. Fußball-Bundesliga 1993-1994

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria finale verrà stilata secondo la classifica avulsa tra le squadre interessate che prevede, in ordine, i seguenti criteri:
 Punti negli scontri diretti
 Differenza reti negli scontri diretti
 Differenza reti generale
 Reti realizzate in generale
 Sorteggio

Risultati

Tabellone 

Ogni riga indica i risultati casalinghi della squadra segnata a inizio della riga, contro le squadre segnate colonna per colonna (che invece avranno giocato l'incontro in trasferta). Al contrario, leggendo la colonna di una squadra si avranno i risultati ottenuti dalla stessa in trasferta, contro le squadre segnate in ogni riga, che invece avranno giocato l'incontro in casa.

Calendario

Statistiche

Squadre

Capoliste solitarie

Classifica in divenire

Classifiche di rendimento

Rendimento andata-ritorno

Rendimento casa-trasferta

Primati stagionali 
Squadre
 Maggior numero di vittorie: Werder Brema (19)
 Maggior numero di pareggi: Amburgo (15)
 Maggior numero di sconfitte: Colonia (18)
 Minor numero di vittorie: Saarbrücken (5)
 Minor numero di pareggi: Colonia (4)
 Minor numero di sconfitte: Werder Brema, Bayern Monaco (5)
 Miglior attacco: Bayern Monaco (74 gol fatti)
 Peggior attacco: Norimberga (30 gol fatti)
 Miglior difesa: Werder Brema (30 gol subiti)
 Peggior difesa: Saarbrücken (71 gol subiti)
 Miglior differenza reti: Werder Brema (+33)
 Peggior differenza reti: Saarbrücken (-34)
 Miglior serie positiva: Werder Brema (13, 8ª-20ª)
 Peggior serie negativa: Saarbrücken (9, 26ª-34ª)
 Maggior numero di vittorie consecutive: Stoccarda (4, 30ª-33ª) , Borussia Dortmund (4, 26ª-29ª) , Werder Brema (4, 9ª-12ª)
Partite
 Più gol (8):
Bayern Monaco-Stoccarda 5-3, 30 aprile 1993
 Maggior scarto di gol (6): Bayern Monaco-Saarbrücken 6-0, Borussia Dortmund-Wattenscheid 6-0
 Maggior numero di reti in una giornata: 36 gol nella 29ª giornata
 Minor numero di reti in una giornata: 16 gol nella 5ª giornata
 Maggior numero di espulsioni in una giornata: 5 in 1ª giornata, 30ª giornata

Individuali

Classifica marcatori

Media spettatori

Arbitri 

 Bernd Heynemann (12)
 Aron Schmidhuber (12)
 Markus Merk (11)
 Hermann Albrecht (10)
 Karl-Heinz Gläser (10)
 Hartmut Strampe (10)
 Wieland Ziller (10)
 Manfred Amerell (9)
 Karl-Josef Assenmacher (9)
 Jürgen Aust (9)
 Hans-Peter Best (9)
 Hans-Peter Dellwing (9)
 Lutz-Michael Fröhlich (9)
 Günther Habermann (9)
 Frank Kiefer (9)
 Hellmut Krug (9)
 Hans Scheuerer (9)
 Edgar Steinborn (9)
 Eugen Strigel (9)
 Hans-Jürgen Weber (9)
 Alfons Berg (8)

 Rainer Boos (8)
 Georg Dardenne (8)
 Manfred Führer (8)
 Hans Fux (8)
 Manfred Harder (8)
 Hans-Jürgen Kasper (8)
 Lothar Löwer (8)
 Michael Malbranc (8)
 Hans-Joachim Osmers (8)
 Gerhard Theobald (8)
 Peter Mölm (7)
 Norbert Haupt (3)
 Klaus-Dieter Stenzel (3)
 Jürgen Wippermann (3)
 Reinhard Kuhne (2)
 Michael Prengel (2)
 Manfred Schmidt (2)
 Wolf-Günter Wiesel (2)
 Kurt Wittke (2)

Note

Collegamenti esterni 
 
 
 
 
  http://www.weltfussball.de/alle_spiele/bundesliga-1992-1993/

Calcio nel 1992
Calcio nel 1993
1992-1993